«Ночь охотника» () — кинофильм 1955 года Чарльза Лоутона по одноимённому роману Дэвиса Грабба. В основе романа и фильма положена реальная история , повешенного в 1932 году в Кларксберге (Западная Виргиния) за убийство двух вдов и трёх детей.

Сюжет 
Мальчику Джону и его сестричке Перл «посчастливилось» увидеть, как их отца увозит полиция, схватив его за ограбление и убийство двух человек. Отца приговаривают к смерти и вешают, в наследство детям остаются украденные деньги, которые отец спрятал, взяв с Джона и Перл слово, что они никому не расскажут о тайнике, даже матери. В тюрьме он знакомится с Гарри Пауэллом, проповедником, а на деле — безжалостным убийцей, помешанном на религии, со словами «любовь» и «ненависть», вытатуированными на пальцах рук. Пауэлл решает добраться до тайника и для этого женится на доверчивой вдове…

В ролях 
 Роберт Митчем — Гарри Пауэлл
 Шелли Уинтерс — Уилла Харпер
 Билли Чейпин — Джон Харпер
 Салли Джейн Брюс — Перл Харпер
 Лиллиан Гиш — Рэйчел Купер
 Джеймс Глисон — дядюшка Берди
 Эвелин Варден — Айси Спун
 Питер Грейвс — Бен Харпер
 Дон Беддоу — Уолт Спун
 Глория Кастильо — Руби
 Джеймс Гриффит —  (в титрах не указан)

Восприятие фильма

Оценки современников 
Фильм снят в стилистике немецкого экспрессионизма с использованием многих его характерных черт (причудливые тени, стилизованные диалоги, искажённая перспектива, сюрреалистические декорации, нестандартные ракурсы), из-за чего его иногда относят к жанру нуар. Однако специалисты по жанру справедливо отмечают: «При шаблонном подходе к фильму „Ночь охотника“, единственной режиссёрской работе Чарльза Лоутона, можно с неосторожностью охарактеризовать его как фильм-нуар. Экспрессионистское освещение и преступные деяния — ставим галочку. Но этих элементов недостаточно для нуара. „Ночь охотника“ — готическая сказка о борьбе добра со злом. Нет ни двойственности, ни переворачивания традиционных ценностей: добро торжествует над злом, и история заканчивается».

Премьера не имела успеха ни у зрителей, ни у критиков. Тем не менее с годами фильм завоевал признание зрителей, в особенности благодаря работе Роберта Митчема.

Последующее признание 
 В 1992 году фильм был включён в Национальный реестр фильмов.
 «Ночь охотника» входит в 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI (2001).
 Антагонист Гарри Пауэлл входит в 100 лучших героев и злодеев по версии AFI (2003).
 Фильм входит в список 50 фильмов, которые нужно посмотреть к 14 годам (по версии Британского института кино).

Примечания

Ссылки 
 Film review  at Channel 4 Film (UK)
 Comprehensive analysis of the film  by Tim Dirks at The Greatest Films
 Text and Texture: A comparative analysis of The Night of the Hunter, Cape Fear (1962) and Cape Fear (1991)  by Harvey O’Brien, 1995
 Roger Ebert’s 1996 review 
 Article  by Margaret Atwood: «Why I Love Night Of The Hunter», in The Guardian (UK), 1999
 Review  «Two Amazing Nights with The Night of the Hunter» by Peter Merholz, 2002
 Article in the Guardian by Robert Gitt: «The hidden hunter», about his project of restoring rare outtakes from the film, 2003
 Leonard’s Journal — Behind the scenes with a master Film critic Leonard Maltin on Gitt’s presentation of the extremely rare footage, 2002
 Bellaonline.com article: Charles Laughton Directs A Masterpiece 
 Лекция Алексея Гусева о фильме на сайте журнала «Сеанс»

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Криминальные фильмы США
Национальный реестр фильмов
Смертная казнь в фильмах
Фильмы США 1955 года
Чёрно-белые фильмы США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Экранизации романов США
Фильмы о реальных серийных убийцах